Teatro del Pueblo puede referirse a:

Teatro del Pueblo, primer teatro independiente en Argentina, fundado por Leónidas Barletta;
Teatro del Pueblo, teatro histórico de la Ciudad de México;
Teatro del Pueblo, sección teatral dirigida por Alejandro Casona en España;
Teatro del Pueblo (en noruego: Folketeatret), instalación multiuso en Oslo, Noruega; 
Teatro del Pueblo Mansudae, sala de espectáculos en Pionyang, Corea del Norte.